Музичні альбоми:
 Thank You (1995) — альбом Duran Duran.
 Thank You (2003) — альбом Stone Temple Pilots.
 Thank You (2014) — альбом Джамали.